Gościno (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kołobrzeski
 Gościno (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente